Tisbury (Anglaterra), Wiltshire
 Tisbury (Massachusetts), Estats Units
 West Tisbury, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.